L'édition 2023 du tournoi de tennis de Delray Beach se déroule du 13 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américains Jenson Brooksby et Reilly Opelka, du Chinois Wu Yibing et du Tchèque Jiří Lehečka. Ils sont respectivement remplacés par Denis Kudla, Radu Albot, Steve Johnson et Emilio Gómez.

Faits marquants 
À 33 ans, le Croate issu des qualifications Matija Pecotić () remporte le premier match de sa carrière sur le circuit ATP en battant au  Jack Sock. Cette performance est d'autant plus remarquable que cet ex- mondial, retiré du circuit depuis 2021, exerce professionnellement comme gestionnaire immobilier.

Lauréats 
L'Américain Taylor Fritz remporte le tournoi en simple en battant en finale Miomir Kecmanović. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Marcelo Arévalo et Jean-Julien Rojer décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Rinky Hijikata et Reese Stalder. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de 1er tour, une élimination au 2e tour ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Delray Beach
 Saison 2023 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2023
Delray Beach
Tennis aux États-Unis en 2023
Tennis en février 2023
Sport en Floride en 2023
Sport aux États-Unis en février 2023